Die Shenyang J-31, auch bekannt als FC-31 oder J-31 (), ist ein zweistrahliges, mittelgroßes in der Entwicklung befindliches Kampfflugzeug der fünften Generation des Unternehmens Shenyang, das vermutlich im Rahmen des J-XX-Programms für die Luftstreitkräfte der Volksrepublik China gebaut werden soll. Der Jungfernflug fand am 31. Oktober 2012 statt. Im November 2014 wurde die Maschine auf der Luftfahrtmesse Zhuhai offiziell vorgestellt.

Bezeichnung 
Die Bezeichnung „J-31“ wurde bisher nicht offiziell bestätigt, sondern aus der taktischen Nummer „31001“ abgeleitet. Möglich wären auch die Typbezeichnungen „J-21“ oder „F60“. Letztere war auf einem Ende 2011 vorgestellten Vorabmodell zu sehen.

Beschreibung 
Die J-31 hat im Gegensatz zur J-20 keine Entenflügel (Canards). Das doppelte Seitenleitwerk ist stark nach außen gekantet, die rautenförmigen Lufteinlässe liegen am Bug an und sind als „Diverterless Supersonic Inlet“ (DSI) ausgeführt. Im Rumpf befindet sich ein interner Waffenschacht. Insgesamt ist die J-31 kleiner als die J-20. Äußerlich ähnelt sie einer zweistrahligen Ausführung der F-35, was auf eine Rolle beim Ausbau der trägergestützten Luftstreitkräfte hindeutet. Angeblich sollen für den Bau der J-31 wichtige Baupläne der F-35 gestohlen worden sein, darunter vor allem Pläne der Triebwerke.

Technische Daten 
Bisher liegen keine technischen Daten vor.

Weblinks 

 J-31., In: flightglobal.com, Flightglobal (englisch)

Einzelnachweise 

Mehrzweckkampfflugzeug
Jagdflugzeug (2010–2019)
Militärluftfahrzeug (Volksrepublik China)
Zweistrahliges Flugzeug
Flugzeugprojekt
Tarnkappenflugzeug
Erstflug 2012